El apellido Roosen es de origen neerlandés. Puede referirse a:

 Gustavo Roosen, abogado, empresario y político venezolano.
 Luc Roosen (* 1964), ciclista belga.
 Rodolfo Sienra Roosen, (1940-2012), abogado, periodista y dirigente deportivo uruguayo.
 Timo Roosen (* 1993), ciclista neerlandés.